Mangostin steht für folgende Begriffe

 Mangostane, eine tropische Baumart mit essbaren Früchten.
 Mangostin (Farbstoff), eine chemische Substanz aus der Mangostane